Wargienen ist ein deutscher Ortsname:
 Wargienen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Aprelewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wargienen, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Welikolukskoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wargienen, bis 1855 Name der Ortschaft Darienen, Kreis Königsberg, Ostpreußen, seit 1946: Werbnoje, Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland